Абгарян Карлен Арамович (1928—1995) — радянський вірменський науковець-кібернетик.
 Абгарян Карлен Амаякович — вірменський економіст.
 Абгарян Корюн Абгарович (нар. 1952) — вірменський архітектор, художник.
 Абгарян Ерджаник Аветисович (нар. 1940) — вірменський державний діяч.
 Абгаря Наріне — російська письменниця вірменського походження.